

Населені пункти та їхні частини
 Ліповець — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліповець — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліповець — село в гміні Терешполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ліповець — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ліповець — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ліповець — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліповець — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліповець — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Ліповець — частина міста Августів у Августівському повіті Підляського воєводства
 Ліповець — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Ліповець — частина міста Устронь у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Ліповець — частина села Камйонкі-Дуже в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліповець — частина села Виґелзув у гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ліповець — частина села Домброва-Шляхецька в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ліповець — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліповець — частина села Нова Весь-Мальборська в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Ліповець — частина села Ресково в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Ліповець — частина села Кошенцин у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ліповець — осада в гміні Ясліська Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліповець — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліповець — осада в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки